Vladimir Voronin (kapitein), de kapitein van het Russische stoomschip Tsjeljoesjkin in 1933
 Vladimir Voronin (president), voormalige president van Moldavië